Абрамов Володимир Андрійович (нар. 1944 р.) — психіатр, доктор медичних наук.
 
 Абрамов Володимир Олексійович ((1882—1919) — старобільський повітовий комісар Тимчасового уряду (1917), голова Старобільської повітової управи